Би́ррелл ) — английская фамилия.

 Биррелл, Билли (1897—1968) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Биррелл, Кимберли (род. 1998) — австралийская теннисистка.

Примечания